Александр Печников:
 Печников, Александр Абрамович (1873—1949) — российский скрипач.
 Печников, Александр Валентинович (1958—1995) — Герой Российской Федерации.